Superszpiedzy (ang. The Amazing Spiez!, fr. SpieZ! Nouvelle Génération, 2009) – francusko-amerykański serial animowany, który emitowany jest w Polsce na kanale ZigZap od 16 maja 2010 roku. Został wyprodukowany przez studio Marathon. Jest to spin-off serialu Odlotowe agentki.

Opis fabuły 
Światowa Agencja Ochrony Ludzkości (WOOHP) wytypowała czterech nowych agentów, którzy będą ratować świat. Są to Tony, Marc, Lee i Megan. Czeka na nich wiele niebezpiecznych i trudnych misji. Będą musieli pogodzić życie agenta z życiem zwykłego ucznia. Na szczęście inni agenci przyjdą im z pomocą.

Bohaterowie

Główni 
 Lee Clark – jest najstarszy z rodzeństwa, ma 14 lat. Podczas misji nosi czerwony kostium. Ma brązowe włosy.
 Marcus "Marc" Clark – mózgowiec, ma 13 lat. Posiada niebieski kombinezon. Ma rude włosy. Jego plany pomagają drużynie w trudnych sytuacjach.
 Margaret "Megan" Clark – ma 13 lat. Ma różowy kombinezon i czarne włosy. W przeciwieństwie do innych dziewczyn uwielbia jeździć na deskorolce. Najbardziej z rodzeństwa nienawidzi Tammy.
 Anthony "Tony" Clark – najmłodszy z rodzeństwa, ma 12 lat. Jego kombinezon jest żółty, a włosy czarne. Uwielbia zwierzęta, ale rodzice zabronili mu je hodować.

Poboczni 
 Jerry Lewis – szef szpiegów, założyciel Agencji. Mimo swojego wieku świetnie zna sztuki walki. Wraz z agencyjnymi naukowcami wymyślał gadżety agentkom, a teraz wymyśla je dla szpiegów. Jego ulubionymi agentkami są: Sam, Clover i Alex.
 Karen Clark – mama szpiegów. Kiedyś także była agentką. Bardzo troszczy się o swoje dzieci.
 Cal Clark – tata szpiegów, kiedyś także był agentem.
 Tammy – najpopularniejsza dziewczyna w szkole. Jest wredna i często się chwali. Szpiedzy jej nienawidzą.
 Sam Simpson – jedna z najlepszych agentek i szpiegów. Ma rude włosy i zielony kostium. Jest bardzo mądra. Znana z serialu "Odlotowe agentki". Jest w drużynie z Clover i z Alex. Wystąpiła w odcinkach pt.: Weekend na ranczo i Haker Olbrzym.
 Clover Mansion – jedna z najlepszych agentek. Ma blond włosy i czerwony kostium. Znana z serialu "Odlotowe agentki". Jest w drużynie z Sam i z Alex. Wystąpiła w odcinku: Weekend na ranczo i Haker olbrzym.
 Alex Huston – jedna z najlepszych agentek. Ma czarne włosy i żółty kostium. Znana z serialu "Odlotowe agentki". Jest w drużynie z Sam i Clover. Pojawia się w odcinkach pt.: Weekend na ranczo i Haker olbrzym.
 Britney – doskonała agentka i szpieg. Ma czarne włosy i niebieski kostium. Jest w drużynie z Deanem i Blaine'em. Pojawiła się w odcinku: Szpieg niania.
 Dean – świetny szpieg i agent. Ma granatowy kombinezon i brązowe włosy. Jest w drużynie z Britney i Blaine'em. Pojawił się w odcinku: Szpieg niania.
 Blaine – świetny agent i szpieg. Ma czarny strój i czarne włosy. Jest w drużynie z Britney i Deanem. Pojawił się w odcinku Szpieg niania.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie ZigZapa – Master Film
Reżyseria:
 Artur Tyszkiewicz (odc. 1-5),
 Małgorzata Boratyńska (odc. 6-10, 16-20),
 Elżbieta Jeżewska (odc. 11-15, 21-35, 41-45),
 Ilona Kuśmierska (odc. 36-40, 46-52)
Dialogi:
 Katarzyna Krzysztopik (odc. 1-3, 8-11, 15-18, 22-24, 29-32, 36-38, 43-47, 50-52),
 Anna Hausner (odc. 4-7, 12-14, 19-21, 25-28, 33-35, 39-42, 48-49)
Dźwięk:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-5, 11-15, 21-25, 31-35),
 Wojciech Kalinowski (odc. 6-10, 16-20, 26-30, 41-45),
 Paweł Nowacki (odc. 36-40),
 Jacek Osławski (odc. 46-52)
Montaż:
 Jan Graboś (odc. 1-5, 11-15, 21-25),
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-52),
 Paweł Siwiec (odc. 31-35, 41-45)
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Wystąpili:
 Barbara Kałużna – Megan
 Artur Pontek – Tony
 Sebastian Cybulski – Marc (odc. 1-21, 27-52)
 Jakub Snochowski –
 Marc (odc. 22-26),
 Techno Tommy (odc. 27)
 Leszek Zduń – Lee
oraz
 Anna Sroka –
 Karen – Mama,
 Zoe Quinn (odc. 12),
 Tara Prefontaine (odc. 32),
 Downie (odc. 44)
 Jakub Szydłowski – Jerry
 Krzysztof Banaszyk – Cal – Tata
 Adam Bauman – Narrator (odc. 1-25)
 Paweł Bukrewicz – Narrator (odc. 26-52)
 Grzegorz Drojewski –
 Jimmy (odc. 1),
 Bucky Alder (odc. 5),
 Gus Jr (odc. 7, 34),
 Derek (odc. 10)
 Tomasz Steciuk –
 Paleontolog (odc. 2),
 Mel (odc. 3),
 Reżyser kółka teatralnego (odc. 5)
 Wiktoria Gorodeckaja –
 Melinda (odc. 3),
 Tammy (odc. 5-6, 12, 15, 23-29, 36-37, 40, 43, 45-46, 48-49, 51-52),
 Molly (odc. 41)
 Jacek Kopczyński –
 Stoney Falcon (odc. 4),
 Brock Chambers (odc. 5)
 Zbigniew Kozłowski –
 Reżyser filmu (odc. 5),
 Strażnik w laboratorium (odc. 36),
 Szpiegowski NOS (odc. 39)
 Agnieszka Kunikowska –
 Kat (odc. 6, 32, 51),
 Sherry (odc. 16, 29, 45-46)
 Wojciech Paszkowski –
 Gus (odc. 7),
 Żongler (odc. 9),
 Maurycy (Machoman) (odc. 39)
 Jacek Wolszczak –
 Davey Hacker (odc. 8, 22, 28),
 Kasjer w banku (odc. 37)
 Ryszard Olesiński –
 Dyrektor Farley (odc. 10),
 Klucky (odc. 47),
 Pracownik budowy (odc. 52)
 Krzysztof Szczerbiński –
 Bradley (odc. 12),
 Dean (odc. 14),
 Archibald (odc. 17),
 Ciemna strona osobowości Marca (odc. 27)
 Monika Kwiatkowska-Dejczer – Nia Techammer (odc. 13)
 Klaudiusz Kaufmann –
 Człowiek-pocisk (odc. 13),
 Alfa (odc. 23-25),
 Omega (odc. 23-25)
 Kinga Tabor –
 Dentystka (odc. 13),
 Clover (odc. 14),
 Jasna strona osobowości Marca (odc. 27),
 Agentka nieruchomości (odc. 31),
 Tress Locksley (odc. 32),
 Architekt (odc. 52)
 Brygida Turowska –
 Sam (odc. 14),
 Granny (odc. 20),
 Alex (odc. 22),
 Timmy (odc. 41)
 Kamila Boruta – Alex (odc. 14)
 Mateusz Grydlik – Leon Kameleon (odc. 15, 21, 49)
 Anna Gajewska – Ciocia Trudy (odc. 18, 28, 40)
 Małgorzata Boratyńska –
 Victoria Brathwaite (odc. 18),
 Bubby (odc. 20)
 Karol Wróblewski – Crabby Bob (odc. 19)
 Mikołaj Klimek –
 Kapitan kutra rybackiego (odc. 19),
 Taksówkarz (odc. 29),
 Policjant #2 (odc. 30),
 Pan Pipeta (odc. 33),
 Mister Planeta (odc. 39)
 Mirosław Wieprzewski – Papa (odc. 20)
 Waldemar Barwiński –
 Larry (odc. 23-24),
 Śliski Mick (odc. 26),
 Mel (odc. 33),
 Wirtualny mózg (odc. 34)
 Janusz Wituch –
 Strażnik (odc. 27),
 Robot Marca (odc. 27),
 Szpieg #1 (odc. 28),
 Policjant #1 (odc. 30)
 Cezary Kwieciński – Śnieżny (Stoney) Falcon (odc. 30)
 Hanna Kinder-Kiss –
 Pani Shields,
 Szefowa Lee (odc. 30)
 Zbigniew Konopka –
 Rekin (odc. 31),
 Sudsi Malone (odc. 44),
 Agent Hard Castle (odc. 45)
 Elżbieta Kijowska – Komputer 1-2-3 (odc. 35)
 Jarosław Domin –
 Sebastian (odc. 36),
 Śmieszny Bone (odc. 43)
 Izabela Dąbrowska – Babcia (Granny) (odc. 37)
 Joanna Jeżewska – Victoria Brathwaite (odc. 37)
 Andrzej Chudy – Astronauta Arnold (odc. 38)
 Jarosław Boberek –
 Corn Flakes (odc. 41),
 Ogrodnik (odc. 52)
 Jacek Mikołajczak –
 Prezenter telewizyjny (odc. 41),
 Burke Fairdale (odc. 44),
 Doktor Beytz (odc. 45)
 Mieczysław Morański –
 Sonny (odc. 44),
 Terence (odc. 45-46)
 Katarzyna Ankudowicz
 Tomasz Gęsikowski
 Mirosława Nyckowska
 Cezary Nowak
 Dariusz Błażejewski
 Beata Łuczak
 Agnieszka Matynia
i inni

Lektor:
 Adam Bauman (odc. 1-25),
 Paweł Bukrewicz (odc. 26-52)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Amerime